«Золотой единорог» () — международная кинопремия, которая вручается на «Неделе российского кино» () в Лондоне (Великобритания). Премия присуждается российским деятелям киноискусства за вклад в развитие российского кинематографа, а также иностранным кинодеятелям за лучшие художественные и документальные фильмы о России. Премия вручается жюри, состоящим из европейских кинематографистов. Церемония вручения премии проходит ежегодно с 2016 года. «Неделя российского кино» в Лондоне проходит при поддержке Министерства культуры РФ, МИДа РФ, Британского института кино и Британского совета.

История фестиваля

Возрождение фестиваля 
Предшественником «Недели российского кино» является «Фестиваль российского кино», который прошёл в последний раз в Лондоне в 2013 году. В апреле 2016 года посольство РФ в Лондоне обратилось к продюсеру Филиппу Перкону с предложением возродить российский фестиваль.

Цели премии 
Цель премии — способствовать признанию современного российского кино на международной арене и вознаграждать работу международных режиссёров, снимающих фильмы о России, её истории, культуре или литературе. Премия призвана улучшить европейско-российские культурные связи, стимулировать прокат российских фильмов за рубежом и мотивировать международных кинематографистов к производству фильмов о России, представляя их работы российской аудитории. Кросс-культурная миссия достигается через два независимых состава жюри: фильмы российского производства судят кинопрофессионалы из других стран, зарубежные фильмы — россияне.

Премия получила свое название благодаря единорогу, это мифическое животное, которое является только избранным. Единорог изображен на гербе Великобритании, он является одним из символов королевского дома.

Ретроспектива «Эхо единорогов» 
Ретроспектива «Эхо единорогов» проводится в России после вручения премии «Золотой Единорог» в Лондоне. В 2017 году иностранные фильмы в номинациях «Лучший зарубежный фильм о России» и «Лучший документальный фильм о России» участвовали в ретроспективных показах в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Воронежа.

Отзывы о премии 
По оценке издания BBC, фестиваль и премия являются «крупнейшим смотром достижений российского кинематографа за пределами России», а также издание отметило, что «скромное поначалу событие выросло в крупный, растянутый на неделю внушительный ежегодный форум». «Интерфакс» называет «Золотой единорог» «крупнейшей в мире кинопремией за достижения в области российского кинематографа».

Отборочная комиссия 
Отборочная комиссия рассматривает заявки на премию и отбирает фильмы для рассмотрения жюри. Отборочная комиссия независима от жюри.

Состав отборочной комиссии:
 Ольга Шервуд
 Валерий Ерлицын
 Александр Кан
 Ольга Милошунас
 Анна Шалашина
 Екатерина Соломчук

Жюри

2018 год 
Жюри в 2018 году для оценки российских фильмов:

 Брайан Кокс — шотландский актёр, номинирован на «Лучшего Актёра» в Scottish BAFTA, Золотой глобус, Эмми
 Ольга Куриленко — украинская и французская актриса
 Эндрю Джек — журналист Financial Times, директор Pushkin House в Лондоне с 2010—2016 гг.
 Стюарт Браун — программный директор BFI, занимается стратегией работы со зрителем и дистрибуцией BFI фильмов
 Нэнси Конди — профессор киноведения в Университете Питтсбурга (США), директор Russian Research Institute
 Дэвид Келли — продюсер, член Британской киноакадемии BAFTA и Европейской киноакадемии
 Адам Фройденхайм — издатель и управляющий директор издательства Pushkin Press
 Дебби МакУильямс — кастинг-директор, известная по работе в фильмах о Джеймсе Бонде («Спектр», «Координаты:Скайфолл», «Квант милосердия»)
 Карола Эш — глава Оскаровского комитета по Европе

Жюри в 2018 году для оценки иностранных фильмов о России:

 Олег Асадулин — российский и немецкий кинорежиссёр, актёр и продюсер
 Стас Тыркин — кинокритик, обозреватель газеты «Комсомольская правда», член отборочной комиссии ММКФ, куратор кинопрограмм в Гоголь-центре
 Ольга Сутулова — актриса театра и кино
 Михаил Горевой — актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр

Церемония награждения 
Церемония награждения проходит ежегодно в Лондоне в конце ноября — начале декабря. Премия ежегодно выбирает благотворительную организацию, пожертвования на которую собираются в течение Недели Российского Кино в Лондоне и на церемонии награждения.

В 2016 поддержка была оказана фонду Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» с общим сбором 85,000 фунтов стерлингов. В 2017 году премия поддерживала Всемирный Фонд Дикой Природы WWF. В 2018 году был выбран фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца», для которого собрали 160,000 фунтов стерлингов.

Номинации 
Основные номинации:
 Лучший художественный фильм
 Лучший сценарий
 Лучший зарубежный фильм о России или на российскую тематику
 Лучшая мужская роль
 Лучшая женская роль
 Лучший короткометражный фильм
 Лучший документальный фильм
 Лучший зарубежный документальный фильм
 Лучший анимационный фильм

Дополнительные номинации:

 Выбор аудитории
 Лучший новый талант
 За вклад в продвижение российской культуры за рубежом.

Победители

Номинанты 
В разные годы на номинации «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» были выдвинуты следующие актёры: Владимир Мишуков, Дмитрий Поднозов, Табаков, Павел Олегович, Данила Козловский, Марта Козлова, Миронов, Евгений Витальевич, Ларс Айдингер, Дарья Жовнер, Нелли Попова

В номинации «Зарубежный фильм о России» и «Зарубежный документальный фильм о России» за три года было представлено 24 фильма, включая «Серхио и Сергей» (Sergio & Sergei), «Переводчик» (Un Traductor), «Генезис 2.0» (Genesis 2.0), «Белая стрела» (The White Arrow), «Русская пятерка» (The Russian Five), «Леди Макбет» (Lady Macbeth), «Сын Софии» (Son of Sofia), «Предрассудки против теней» (Prejudices Against Shadows), «Вермельо Руссо» (Vermelho Russo), «Полина» (Polina), «Советские хиппи» (Soviet Hippies), «Placebo: ALT.Russia, 1917», «Реальный октябрь» (1917 The Real October)

В номинации «Лучший фильм» в разное время были представлены такие картины, как «Война Анны», «Сердце Мира», «Аритмия», «Теснота».

Примечания

Ссылки

О фестивале 
 В Лондоне завершилась Russian Film Week. Кто смотрит наше кино за границей?  // Деловой Петербург
 Лондон все спишет. Как смотрится русское кино в британской столице  // Новая Газета
 «Золотой Единорог»: как с нуля сделать международный кинофестиваль по принципу стартапа  // Forbes
 Зачем показывать российское кино в Англии во время политического кризиса? Отвечает британец Филип Перкон  // Buro 24/7
 Фестиваль российского кино: начало новой традиции  // Коммерсантъ

Кинопремии по алфавиту
Кинопремии России